Maradhoo (Seenu-atol), een eiland van het Seenu-atol, Maldiven
 Maradhoo-Feydhoo, een eiland van het Seenu-atol, Maldiven